El término Bang Bang o Bang Bang Bang puede hacer referencia a:
 Bang Bang, canal de televisión albanés.
 Bang Bang (2005), telenovela brasileña.
 Bang Bang (2011), película de Byron Q.
 Bang Bang (2014), película de Siddharth Anand.
En la música:
 El álbum '¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado (1989), de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y su gira musical Bang! Bang! Tour.

 «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» (1966), canción de Cher.
 «Bang Bang» (1981), canción de Iggy Pop.
 «Bang Bang» (2013), canción de Will.i.am.
 «Bang Bang» (2014), canción de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj.
 «Bang Bang» (2016), canción de Green Day.
 «Bang Bang Bang» (2010), canción de Mark Ronson.
 «Bang Bang Bang» (2011), canción de Selena Gomez & the Scene.